Nationale steht für:
 das Nationale, veraltet für militärische Personalienzusammenstellung, in der österreichischen Amtssprache noch üblich
 ehemals Alternativbezeichnung für Kokarde (Abzeichen)
 Nationale (Métro Paris), eine oberirdische Station der Pariser U-Bahn
 La Nationale, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 National
 Nazionale